Stróżanka – potok, dopłwy Dunajca
 Stróżanka – struga, dopływ Sanu